

Рамфорд — місто, штат Мен
 Рамфорд — переписна місцевість, штат Мен